Балрог (балрог) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина демонические существа, первоначально упомянутые в романе «Властелин колец».

Фамилия 
 Барлог, Болеслав (1906—1999) — немецкий театральный и кинорежиссёр, театральный деятель.
 Барлог, Кори — креативный директор SIE Santa Monica Studio.

См. также 
 Горло Барлога — пещера в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики.